Il singolare del Brasil Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Guillermo Cañas era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Nicolás Almagro ha vinto in finale 7–6(4), 3–6, 7–5, contro Carlos Moyá.

Teste di serie

  Carlos Moyá (finale)
  Nicolás Almagro (campione)
  Igor' Andreev (primo turno)
  Potito Starace (primo turno)

 Filippo Volandri (quarti)
 Agustín Calleri (primo turno)
 José Acasuso (primo turno)
 Albert Montañés (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Brasil Open 2008
ATP Tour 2008